Daniltschenko ist der Familienname folgender Personen:
 Serhij Daniltschenko (* 1974), ukrainischer Boxer
 Swetlana Daniltschenko (1938–2008), sowjetische Schauspielerin